Поройно:

 Поройно — село в Болгарии. Находится в Силистренской области, входит в общину Дулово.
 Поройно — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново.